Аку́личское сельское поселение — муниципальное образование в южной части Клетнянского района Брянской области. 

Административный центр — село Акуличи.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Акуличского и Коршевского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Клетнянского района
Сельские поселения Брянской области